Emma Andersson kan avse någon av följande personer:
Emma Carlsson Löfdahl (född 1970), politiker, hette Andersson under uppväxtåren
Emma Zetterberg (född 1979), före detta programledare, dokusåpadeltagare och sångerska